Скот има више значења:
 Округ Скот (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Скот (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Скот (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Скот (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Скот (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Скот (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Скот (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Скот (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Скот (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Скот (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Скот (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Скот (Арканзас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Арканзас
 Скот (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Скот (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо

Особе 
 Бон Скот
 Волтер Скот
 Дејна Скот
 Ридли Скот
 Шон Вилијам Скот